Фужине могу бити:

 Фужине, градска четврт Љубљане, Република Словенија
 Фужине, насељено мјесто у општини Горења Вас - Пољане, Горењска регија, Република Словенија
 Фужине, насељено мјесто и средиште истоимене општине у Горском котару, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска